

Persone 
 Arthur Kutscher – storico tedesco
 Hans Kutscher – giurista tedesco
 Marco Kutscher – cavaliere tedesco
 Martín Kutscher – nuotatore uruguaiano
 Paul Kutscher – nuotatore uruguaiano
 Volker Kutscher – scrittore tedesco autore di romanzi polizieschi
 Yechezkel Kutscher – filologo israeliano

Pagine correlate 
 Kutschera